Kalonji ist:

 eine Bezeichnung für den Samen des echten Schwarzkümmels, wenn er als Gewürz verwendet wird.
 der europäische Titel des 4. Albums des Reggaekünstlers Sizzla (in den USA hieß es Freedom Cry)
 ein männlicher Vorname, siehe Kalonji (Vorname) 

Kalonji ist der Name folgender Personen:

 Albert Kalonji (1929–2015), kongolesischer Politiker
 Sizzla Kalonji (* 1976), Künstlername eines jamaikanischen Reggae- und Dancehall-Musikers